Le patronyme néerlandais Baeck, Baecke ou De Baeck proviendrait du moyen néerlandais Bake (comparables à l'anglais: Bacon)) : morceau de lard du cochon et pourrait donc renvoyer à des éleveurs ou abatteurs de cochons.

Patronyme

Baeck 
 Cira Baeck, cavalière belge
 Elias Baeck, (alias Heldenmuth), graveur et éditeur né en 1679, actif à Rome et Venise entre 1705 et 1747. 
 Leo Baeck, rabbin juif allemand, érudit et un des chefs du judaïsme progressiste.
 Louis, chevalier Baeck, professeur économiste et de géopolitique belge flamand de réputation.
 Joseph Baeck
 Stephan Baeck, joueur et entraîneur allemand de basket-ball.

De Baecke 
 Carlos De Baeck

Baecke 
 Marc Baecke, ancien footballeur belge.

Homonymie de patronyme